Als Dauerbrenner wird bezeichnet:

 Dauerbrenner (Beziehung), eine langanhaltende, nichteheliche Partnerschaft oder Liebesbeziehung
 Dauerbrenner (Kerze), eine lange Zeit brennende Kerze bspw. in Grablichten oder Kirchen
 Evergreen, ein beliebtes Musikstück, dessen Veröffentlichung mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegt und das dennoch von den Medien häufig gespielt und von den Hörern gerne gehört wird
 Dauerbrenner (Charts), ein Song, der sehr lange in den Charts verweilt
 Dauerbrandofen